El Chuche kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chuche, Tanlajás, ort, San Luis Potosí, 
 El Chuche, Tampamolón Corona, ort, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar